RCJ est un sigle qui peut signifier :
 Radio RCJ, est un média du Fonds Social Juif Unifié émettant à Paris sur 94.8 MHz.
 RCJ Farul Constanța, club de rugby à XV basé à Constanța.

Homonymie